Bowen peut désigner :

Patronymes 
 Andrea Bowen (1990-), actrice américaine ;
 Bruce Bowen (1971-), basketteur américain ;
 Curtis Bowen (1974-), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Deanna Bowen (1969-), artiste multidisciplinaire américano-canadienne ;
 Edward George Bowen (1911-1991), électronicien britannique ;
 Elizabeth Bowen (1899-1973), romancière et nouvelliste irlandaise ;
 
 Gail Bowen (1942-), femme de lettres et dramaturge canadienne, auteure de roman policier ;
 
 George Bowen (1745-1814), navigateur britannique ; 
 George Bowen (1821-1899), un administrateur colonial britannique ;
 George Bowen (1863-1919), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 George Bowen (1875-1945), un joueur de football anglais ;
 Ira Bowen (1898-1973), astronome américain ;
 Jason Bowen (1972-), footballeur gallois ;
 Jarrod Bowen (1996-), footballeur anglais;
 John Bowen, pirate bermudien ;
 Jonathan Bowen (1956-), informaticien britannique ;
 Julie Bowen (1970-), actrice américaine ;
 L.C. Bowen (1946-), joueur américain de basket-ball ;
 Lewis Bowen (né en 1972), mathématicien américain ;
 Martha Bowen (née en 1980), nageuse américaine ;
 Michael Bowen (1953-), acteur américain ;
 Michael Bowen (1930-), ecclésiastique catholique britannique, archevêque de Southwark ;
 Norman Levi Bowen (1887-1956), un géologue canadien ;
 Otis Bowen (1918-), médecin et homme politique américain ;
 Randy Bowen (1961-), sculpteur officiel marvel ;
 Rob Bowen (1981-), joueur de baseball américain ;
 Robin Huw Bowen (1957-), musicien; harpiste britannique
 Roger Bowen (1932-1996), acteur américain ;
 Ryan Bowen (1975-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Scott Bowen (1972-), joueur de rugby à XV australien ;
 Stephen Gerard Bowen (1964-), sous-marinier de l'US Navy et astronaute de la NASA ;
 Trevor Bowen (19411-), acteur, scénariste et écrivain anglais ;
 York Bowen (1884-1961), compositeur classique britannique.

Toponymes

Argentine 
 Bowen, localité argentine située dans le département de General Alvear, province de Mendoza.

Australie 
 Bowen, ville australienne située dans le Queensland ;
 Détroit de Bowen, détroit australien situé dans le Territoire du Nord.

Canada 
 Île Bowen, île côtière canadienne située en Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Bowen, village américain situé dans le comté de Hancock, dans l'Illinois.

Nouvelle-Zélande 
 Bowen, cours d'eau néo-zélandais situé sur l'Île du Sud ;
 Chutes Bowen, chute d'eau sur ce fleuve.

Médecine 
 Maladie de Bowen, carcinome épidermoïde (ou spinocellulaire) épidermique ;
 Technique Bowen, technique manuelle (Médecine non conventionnelle).

Autres 
 Bowen, cratère lunaire ;
 Bowen, bande dessinée par Gil Formosa ;
 Série de réactions de Bowen, en minéralogie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme